Layan (Tangse), een plaats in Indonesië
Layan (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing